Потребительское общество «Экономия» — кооператив, основанный в 1912 (или 1911) году в Новониколаевске. Первое потребительское общество города.

История 
В феврале 1912 года (по другим данным — 9 ноября 1911 года) инженер А. Шиша и предприниматель Н. Жернаков организовали первое в Новониколаевске потребительское общество.

Деятельность 
Потребительское общество занималось торговой и заготовительной деятельностью, владела несколькими магазинами в городе. Кооператоры скупали у крестьян дрова, сено, продукты и продавали их в Новониколаевске. В городских магазинах и пригородных поселениях они торговали промышленными товарами, при этом цены были более низкими, чем у частных торговцев. Общество также продавало крестьянам сельскохозяйственный инвентарь.

В 1915 году «Экономия» выполнила заказ военного ведомства на поставку крупных партий овса и сена.

Потребительское общество способствовало появлению мелких производственных артелей.

Пайщики 
Пайщиками были предприниматели, заводские рабочие мелкие чиновники, крестьяне близлежащих поселений, малоимущие горожане.

В октябре 1912 года в потребительском обществе насчитывалось 558 пайщиков, в 1916 году — 1297.

Председатели правления 
 Гузовский, (живший в 1913 году в доходном доме В.А.Буксгевдена 1912 года постройки, на улице Б.Вульфова 2а в Санкт-Петербурге был председателем общества потребителей "Экономия")
Ю. Конисский, чиновник
 А. К. Скворцов, учитель
 В. Р. Романов (с 1916 года).

См. также 
 Закупсбыт

Примечания 
5. https://arc.familyspace.ru/archive/Sankt_peterburg_1913_4/p175?highlight=Гузовский

Кооперативы
Организации Новосибирска